

Талап — село, район Байдібека, Туркестанська область
 Талап — станційне селище, Жанакорганський район, Кизилординська область
 Талап — село, Жезказганська міська адміністрація, Улитауська область
 Талап — село, Тайиншинський район, Північноказахстанська область

Див. також 
 Жанаталап
 Талапти